

Toponyme 
Kalisz, une ville de Pologne
le powiat de Kalisz, un arrondissement de la voïvodie de Grande-Pologne
le département de Kalisz, une ancienne division du duché de Varsovie de 1806 à 1815
la voïvodie de Kalisz, une ancienne division administrative de Pologne
la Voïvodie de Kalisz (1314–1793), une ancienne division administrative de Pologne-Lituanie
dans la voïvodie de Mazovie
 Kalisz est un village de la gmina de Regimin dans la powiat de Ciechanów

Traités
Traité de Kalisz (1343), entre les chevaliers teutoniques et la Pologne
Traité de Kalisz (1813), entre la Russie et la Prusse contre

Patronyme 
Hedwige de Kalisz (1266-1339), reine de Pologne.
Jacques Kalisz (1926-2002), architecte français
Ryszard Kalisz (1956- ), homme politique polonais

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme